FK Kožuv Gevgelija (Macedonisch: ФК Кожуф) is een Macedonische voetbalclub uit Gevgelija.

Eindklasseringen

|}

Gevgelija
Gevgelija, Kozug